Le championnat d'Italie de football 2004-2005 est la  du championnat d'Italie. Il oppose du  au  vingt équipes, et ce pour la première fois depuis plusieurs années. Le résultat est annulé en 2006 à la suite de l'affaire « Calciopoli » concernant des matchs truqués.

Équipes engagées

Matchs

Classement final 

À la suite du scandale de matchs truqués, le titre de champion d'Italie 2004-2005 a été retiré à la Juventus FC par décision du tribunal de la fédération italienne de football le .
PS:en cas d'égalité, nous prenons en compte seulement les matchs qui opposent les équipes à égalité entre eux, donc différence de buts particulière.
PS bis : t.p. = tour préliminaire.

Qualifications européennes 

 Le champion d'Italie, la Juventus, et son dauphin, le Milan AC sont directement qualifiés pour la Ligue des champions. Le troisième et le quatrième qui sont l'Inter Milan et l'Udinese Calcio participeront au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.
 L'UC Sampdoria Gênes et l'US Palerme sont qualifiés pour la Coupe UEFA, de même que l'AS Rome grâce à sa victoire en Coupe d'Italie.
 Le FC Messine est autorisé à participer à la Coupe Intertoto.

Relégations 

 L'Atalanta Bergame et le Brescia Calcio sont directement relégués en Série B. Enfin un match de barrage fut disputé entre le Bologne FC 1909 et Parme AC, ce dernier gagna le barrage après une victoire 2-0 à Bologne (il avait perdu 1-0 au match aller à domicile), de ce fait Bologne FC 1909 est relégué.

Buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football
 Championnat d'Italie de football Serie B 2004-2005

Notes et références 

Championnat d'Italie de football
Football D1 2004-2005
Football D1 2004-2005
Italie
Championnat Italie Football 2004-2005 Serie A
Championnat Italie Football 2004-2005 Serie A